Агва дел Торо има више значења:
  Агва дел Торо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва дел Торо (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику